La competizione del fucile a squadre di tiro a segno ai Giochi della VIII Olimpiade si tenne nei giorni 26 e 27 giugno 1924 al Camp de Châlons presso Mourmelon-le-Grand, Châlons-en-Champagne

Risultati
5 atleti per squadra. 10 colpi da ogni distanza. Centro valeva 5 punti.

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni 

Fucile a squadre